Squidward the Unfriedly Ghost (Calamardo, Fantasma de Malas Pulgas en Latinoamérica, o  El Fantasma Antipático en España) es un episodio de la primera temporada de Bob Esponja.

Sinopsis
Calamardo realiza una escultura de cera de él mismo, en eso sale a callar a Bob Esponja y Patricio, que se encuentran jugando en su patio. Calamardo entra a darse un baño relajante mientras los chicos se ponen a jugar con una concha, pero al lanzarla, esta entra por la ventana de la casa de Calamardo y golpea la figura de cera. Cuando Bob y Patricio entran a buscarla, piensan que han dañado a Calamardo y tratan de arreglarlo, pero la escultura se derrite, haciéndolos creer que su amigo se ha ido. En ese momento, el verdadero Calamardo sale del baño con toalla, bata y cubierto de talco. Pronto descubre el desastre que hicieron Bob y Patricio, pero al ver que estos le suplican piedad, pensando que se trata de un fantasma, decide aporvechar la oportunidad, haciéndoles creer que ahora tienen que cumplir todos sus caprichos para evitar que los condene. Sin embargo, al no realizar correctamente uno de sus encargos, les exige que limpien el desván. Al hacerlo, los chicos descubren un cómic donde se relata la historia del Holandés Volador, explicando que es el fantasma más temido del mar porque al morir nunca recibió el descanso eterno, por tanto piensan que lo mejor es hacer que Calamardo tenga el suyo. Cuando Calamardo descubre lo que Bob Esponja y Patricio pretenden, decide confesar su engaño. Sin embargo, ellos siguen pensando que es un fantasma y deciden darle su descanso a como dé lugar. Así, lo encierran en una burbuja, flotando hacia la superficie. Bob y Patricio observan como sale del mar, pensando que lo han llevado al más allá.

Personajes
Bob Esponja
Patricio Estrella
Calamardo Tentáculos
Don Cangrejo (cameo, con un breve diálogo)
Arenita Mejillas (cameo, sin diálogo)

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999